Dickeyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dickeyville (Indiana)
 Dickeyville (Maryland), historischer Bezirk in Baltimore
 Dickeyville (Wisconsin)